Edmundo Peruzzi (Santos, 29 de junho de 1918 – Santos, 3 de novembro de 1975) foi um maestro, arranjador, flautista, trombonista e compositor brasileiro. Seu primeiro disco foi gravado e lançado em 1945, pela Continental.

Bibliografia 
MARCONDES, Marcos Antônio. (ED). Enciclopédia da Música popular brasileira: erudita, folclórica e popular. 2. ed. São Paulo: Art Editora/Publifolha, 1999.

Naturais de Santos
Maestros do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Flautistas do estado de São Paulo
Trombonistas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Músicos de jazz
Músicos de música popular brasileira